Лагуна Редонда има више значења:

 Лагуна Редонда, Флоренсио Раја (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Редонда, Франсиско Агилар (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Редонда, Хуана Раја (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику